Explozia se poate referi la:

 Explozie, un proces fizico-chimic de ardere

 Explozia (film), un film românesc din 1973